Контаміна́ція ( — «змішання»)

 Контамінація — потрапляння в певне середовище будь-якого домішку, який змінює властивості цього середовища; змішання, злиття різнорідних чинників в нову сукупність; змішання двох або кількох подій при їх описі.
 Контамінація (література) — змішування двох або кількох подій під час розповіді. // літ. Вкраплювання подробиць однієї події до іншої, одного літературного твору до іншого.
 Контамінація (лінгвістика) — виникнення нового слова, його форми або виразу внаслідок зближення, поєднання частин двох подібних слів, форм, виразів.
 Контамінація (психологія) — злиття двох або більше схожих за змістом слів або понять в одне.
 Контамінація (геологія) — забруднення магматичних гірських порід.
 Контамінація (медицина) — обсіменіння поверхні тіла тварини, предметів догляду, ґрунту, води, кормів, біопрепаратів та ін. об'єктів патогенними мікроорганізмами.
 Контамінація (хімія) — забруднення сполуки сторонніми речовинами.
 Контамінація (біологія) — заражування культури мікроорганізмів або живої тканини чужорідним біологічним матеріалом (вірусами, бактеріями, грибами).

Див. також 
 Забруднення
 Схрещування
 Конкатенація
 Конотація

Посилання